Relapse — шостий студійний альбом американського репера Eminem. Виданий 19 травня 2009 лейблом Aftermath Entertainment і 21 грудня 2009 року лейблом Interscope. Альбом відносять до напрямку хіп-хоп.

Список пісень

Посилання 
 Allmusic :огляд 
 The Daily Telegraph :Eminem: Relapse, review - Telegraph 
 Entertainment Weekly (A-)Relapse 

Альбоми Eminem
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Interscope Records